Poses – comune dell'Eure (Francia)
 Poses – album di Rufus Wainwright del 2001